Мпхо Гифт Лереми (; ) — южноафриканский футболист, который выступал на позиции полузащитника.

Карьера 
Лереми был опорным полузащитником, который начал свою карьеру в молодёжном клубе «Пимвиль Джайентс» в Соуэто, где он родился, и его обнаружил клуб «Орландо Пайретс» в 1999 году на местном футбольном турнире. После присоединения к «пиратам», директор молодёжного клуба из Йоханнесбурга, Аугусто Паласиос сразу признал талант игрока и взял его под свое крыло.

Лереми дебютировал за «Орландо» 10 августа 2002 года в матче против «Морока Свэллоуз». В том же дебютном сезоне Гифт помог клубу завоевать чемпионский титул.

Летом 2007 года Лереми перешёл в состав «Мамелоди Сандаунз», которые на тот момент являлись действующими чемпионами ЮАР.

Дебют за национальную сборную ЮАР состоялся в 2004 году. Был включён в состав сборной на Золотой кубок КОНКАКАФ 2005 в США. Всего Лереми провёл 4 матча за ЮАР.

Смерть 
3 сентября 2007 года Лереми был вовлечён дорожно-транспортное происшествие в Альбертоне, когда возвращался домой после матча Кубка Конфедерации КАФ в Камеруне против команды «Лез Астр». Он получил многочисленные травмы и в конце концов умер в результате этого несчастного случая.

Примечания 

Футболисты ЮАР
Игроки сборной ЮАР по футболу
Игроки ФК «Орландо Пайретс»
Игроки ФК «Мамелоди Сандаунз»
Погибшие в автомобильных катастрофах